Apt (ang. Aptian) – pojęcie stratygraficzne
 Apt – miejscowość i gmina we Francji
 Apt – stolica tytularna w Kościele Katolickim

Akronim:
 APT (ang. Advanced Packaging Tool) – system zarządzania pakietami
 APT (układ) (ang. Automatic Picture Transmission) – układ satelitarny
 APT (ang. Advanced Passenger Train) – brytyjski pociąg eksperymentalny napędzany turbinami gazowymi
 APT – Agencja Pracy Tymczasowej
 APT (cyberbezpieczeństwo) (ang. Advanced Persistent Threat) – zagrożenie w sieciach komputerowych